De Copa do Nordeste is een Braziliaanse voetbalcompetitie voor clubs uit de Braziliaanse regio Noordoost, behalve de staten Maranhão en Piauí, die geografisch tot de Regio Noordoost behoren maar deelnemen aan de Copa Norte.

Geschiedenis
De competitie werd eenmalig georganiseerd in 1976 onder de naam Torneio José Américo de Almeida Filho, deze werd pas in september 2012 erkend door de Braziliaanse voetbalbond als zijnde de eerste editie van de Copa do Nordeste, in tegenstelling tot de editie van 1975, waaraan slechts clubs uit drie staten deelnamen. In 1994 volgde een tweede edtie en daarna jaarlijks vanaf 1997. Van 1997 tot 1999 mocht de kampioen deelnemen aan de Copa CONMEBOL. Van 2000 tot 2002 kwalificeerde de winnaar zich voor de Copa dos Campeões. Na de editie van 2003 volgde een onderbreking van zeven jaar. Na opnieuw twee jaar stilte keerde de competitie terug in 2013. Van 2014 tot 2016 mocht de kampioen naar de Copa Sudamericana. Vanaf 2016 plaatste de club zich ook voor de 1/8 finale van de Copa do Brasil van het daaropvolgende seizoen.

Overzicht